Альберт Кинг (, настоящее имя Альберт Нельсон; 25 апреля 1923 — 21 декабря 1992) — американский блюзовый певец, гитарист, автор песен.

Биография 
Родился в городке Индианола, штат Миссисипи. Вырос в фермерской семье в Арканзасе. Работал водителем бульдозера. Возможно, с воспоминаниями об этом связано позднейшее прозвище Кинга — «Бархатный бульдозер» (). Гитарист-самоучка, Кинг освоил оригинальную манеру игры: будучи левшой, он держал обыкновенную гитару грифом вправо, но не переставлял струн, так что самая толстая струна была самой нижней.

Работал с: Bert de Coteaux, Greg Poree, The Memphis Horns Joe Sample, Gus Thornton, Tony Llorens, Michael Llorens, Рид, Матис Джеймс, Henry E. Davis, Julia Tillman, Maxine Willard, Lani Groves, James Gadson, Billy Fender, Стиви Рэй Вон, Gary Moore.

Дискография 

 1962 The Big Blues / King
 1967 Travelin' to California / Polydor
 1967 Born Under a Bad Sign / Stax
 1968 Live Wire / Blues Power / Stax
 1969 Jammed Together / Stax
 1969 Years Gone By / Stax
 1970 Blues for Elvis. Albert King Does the King’s / Stax
 1971 The Lost Session / Stax
 1971 Lovejoy / Stax
 1972 I’ll Play the Blues for You / Stax
 1973 Blues at Sunset [live] / Stax
 1974 I Wanna Get Funky / Stax
 1974 Montreux Festival [live] / Stax
 1976 Truckload of Lovin' [Rhino] / Tomato
 1976 Albert / Tomato
 1977 I’ll Play the Blues for You [Rhino] / Tomato
 1977 King Albert / Tomato
 1977 The Pinch / Stax
 1977 Live / Utopia
 1978 New Orleans Heat / Rhino
 1979 Albert Live / Tomato
 1983 In San Francisco-Crosscut Saw / Stax
 1983 San Francisco '83 / Fantasy
 1984 Laundromat Blues / Edsel
 1984 I’m in a Phone Booth, Baby / Stax
 1988 Great King Albert / Tomato
 1988 Blues at Sunrise. Live at Montreux / Stax
 1989 Vintage Blues / Charly
 1990 Wednesday Night in San Francisco [live] / Stax
 1990 Thursday Night in San Francisco [live] / Stax
 1991 Roadhouse Blues / Fantasy
 1992 The Blues Don’t Change / Stax
 1994 Chicago 1978 [live] / Charly
 1995 Blues Power / Fantasy
 1995 Live on Memory Lane / Monad
 1996 Red House / Castle
 1998 Rainin' in California / Wolf
 1999 Live in Canada / Charly
 1999 The King / Charly
 2000 Smokin' the Blues / Dressed To

Ссылки 
 blues.ru : Альберт Кинг 

Певцы и певицы США
Гитаристы США
Гитаристы по алфавиту
Родившиеся 25 апреля
Родившиеся в 1923 году
Умершие 21 декабря
Умершие в 1992 году
Персоналии по алфавиту
Блюзовые музыканты
Члены Зала славы рок-н-ролла
Исполнители King Records (США)
Исполнители Stax Records
Исполнители Atlantic Records
Соло-гитаристы
Исполнители Charly Records
Гитаристы, вошедшие в список 100 величайших гитаристов по версии журнала Rolling Stone